Adelina Dmitrievna Sotnikova (), née le  à Moscou, est une patineuse artistique russe, championne olympique en individuel aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne olympique de patinage artistique
Championne olympique russe
Naissance à Moscou
Naissance en juillet 1996
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014